Heigenmooser ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Heigenmooser (1893–1963), deutscher Graphiker
 Josef Heigenmooser (1845–1921), deutscher Lehrer